Брицины () — род лучепёрых рыб из семейства африканских тетр. Длина тела от 3,3 (Brycinus minutus) до 53 см (Brycinus macrolepidotus). Эндемики Африки. Род содержит 36 видов.

Классификация 
В род включают 36 видов:
 Brycinus abeli (Fowler, 1936)
 Brycinus affinis (Günther, 1894)
 Brycinus bartoni (Nichols & La Monte, 1953)
 Brycinus batesii (Boulenger, 1903)
 Brycinus bimaculatus (Boulenger, 1899)
 Brycinus brevis (Boulenger, 1903)
 Brycinus carmesinus (Nichols & Griscom, 1917)
 Brycinus carolinae (Paugy & Lévêque, 1981)
 Brycinus comptus (T. R. Roberts & D. J. Stewart, 1976)
 Brycinus derhami Géry & Mahnert, 1977
 Brycinus epuluensis Decru, Vreven, Sadio & Snoeks, 2016 
 Brycinus ferox (A. J. Hopson & J. Hopson, 1982)
 Brycinus fwaensis Géry, 1995
 Brycinus grandisquamis (Boulenger, 1899)
 
 Brycinus imberi (W. K. H. Peters, 1852) 
 Brycinus intermedius (Boulenger, 1903)
 Brycinus jacksonii (Boulenger, 1912) 
 Brycinus kingsleyae (Günther, 1896)
 Brycinus lateralis (Boulenger, 1900)
 Brycinus leuciscus (Günther, 1867)
 
 Brycinus luteus (Román, 1966)
 
 Brycinus minutus (A. J. Hopson & J. Hopson, 1982)
 Brycinus nigricauda (Thys van den Audenaerde, 1974)
 Brycinus nurse (Rüppell, 1832)
 Brycinus opisthotaenia (Boulenger, 1903)
 Brycinus peringueyi (Boulenger, 1923)
 Brycinus poptae (Pellegrin, 1906)
 Brycinus rhodopleura (Boulenger, 1906)
 Brycinus sadleri (Boulenger, 1906)
 Brycinus schoutedeni (Boulenger, 1912)
 Brycinus taeniurus (Günther, 1867)
 Brycinus tessmanni (Pappenheim, 1911)
 Brycinus tholloni (Pellegrin, 1901)

Примечания 

Африканские тетры
Рыбы Африки
Пресноводные рыбы